Löweneck steht für
Löweneck, Levico Terme, Ort in Italien
Löweneckschule, Augsburg
 Burgstall Löweneck, Burgstall im Ortsteil Penk der Gemeinde Nittendorf